Argophyllaceae — семейство цветковых растений порядка Астроцветные (Asterales). Содержит 2 рода и 21 вид.

Ботаническое описание 

Представители семейства — кустарники и небольшие деревья.

Ареал 

Виды Argophyllaceae встречаются на востоке Австралии, в Новой Зеландии, острове Лорд-Хау, Новой Каледонии и Рапа-Ити.

Таксономия 
В семействе Argophyllaceae выделяют следующие роды и виды:
 Argophyllum
  Argophyllum brevipetalum
  Argophyllum cryptophlebum
  Argophyllum ellipticum
  Argophyllum grunowii
  Argophyllum latifolium
  Argophyllum laxum
  Argophyllum lejourdanii
  Argophyllum montanum
  Argophyllum nitidum
  Argophyllum nullumense
  Argophyllum schlechterianum
  Argophyllum verae
  Argophyllum vernicosum
 Corokia
 Corokia × budcotonea 
 Corokia buddleioides 
 Corokia carpodetoides 
 Corokia cheesemanii 
 Corokia collenettei 
 Corokia cotoneaster 
 Corokia macrocarpa 
 Corokia variabilis 
 Corokia virgata 
 Corokia whiteana

Литература 
 

Астроцветные
Семейства растений